Павел Лопатин:
 Лопатин, Павел Иванович (1898 — 1962) — советский писатель.
 Лопатин, Павел Петрович (1863 — ?) — конозаводчик, депутат Государственной думы II созыва от Гордненской области. Примечания